Bruno Rodríguez Parrilla – politico e diplomatico cubano
 Lana Parrilla – attrice statunitense
 Margherita Parrilla – ballerina italiana
 Nicodemo Parrilla – medico e politico italiano